Die U19-EFT 2017 der Frauen wird im November 2017 in Malmö ausgetragen.

Spiele

Tabelle

Statistiken

Topskorer

Goaliestatistiken

Siehe auch 
 Euro Floorball Tour

Einzelnachweise 

Unihockey 2017
Euro Floorball Tour
Unihockeywettbewerb in Schweden
Sportveranstaltung in Malmö